Исламбе́к Ержа́нович Куа́т (; 12 января 1993, , Карагандинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Астана» и сборной Казахстана. Входит в топ-10 сборной Казахстана по количеству матчей и голов за всю историю.

Карьера 
Родители 4-летнего Исламбека переехали из Карагандинской области в Астану в 1997 году. Здесь он начал играть в футбол в юношеской команде «Жениса». Воспитанник «молодёжки» «Астаны» 18-летний Исламбек в 2011 году был передан в аренду в кокшетауский «Окжетпес». Куат помог «синегорцам» занять второе место в турнирной таблице Первой лиги и выйти в Премьер-лигу Казахстана. По итогам сезона Куат был признан Федерацией футбола Казахстана лучшим молодым игроком первой лиги.

На следующий сезон 2012 Куат перешёл в аренду в стан неоднократных чемпионов Казахстана «Актобе». Он сыграл 15 матчей, забил один гол и выиграл с клубом бронзовые медали чемпионата.

В январе 2013 года стал игроком основного состава «Астаны». За клуб сыграл 17 игр, забил два гола и завоевал с командой серебряные медали. Но в первом круге 2014 года вышел на поле лишь в двух матчах, поэтому, испытывая недостаток игрового времени, сразу согласился на предложение перейти в алматинский «Кайрат».

В июне 2014 года подписал контракт до конца 2016 года с «Кайратом». Во втором круге 2014 года сыграл всего 6 матчей за клуб, ставший бронзовым призёром, но выступил в успешном финале Кубка Казахстана против «Актобе» (4:1).

В сезоне 2015 года сыграл 19 игр, забил один гол, стал с клубом вице-чемпионом страны и снова выиграл Кубок Казахстана в финале против ещё одного своего бывшего клуба «Астаны» (2:1). Выступил в семи матчах отборочного турнира Лиги Европы, забив голы сербской «Црвене звезде» и французскому «Бордо». Был приглашён в сборную команду страны.

В сезоне 2016 года Куат твёрдо вошёл в основной состав команды, сыграв 27 матчей (из 32) и забив 4 гола, и снова стал с клубом серебряным призёром. В Кубке сыграл 4 игры, забил два гола и вышел с «Кайратом» в финал, который 19 ноября был проигран «Астане» 0:1.

Весной 2017 года был взят реванш в Суперкубке (2:0), второй гол забил Куат.

Зимой 2019/20 перешёл в клуб РПЛ «Оренбург» в качестве свободного агента. Успел провести за клуб только 3 матча. Больше матчей не смог сыграть по причине остановки чемпионата. Во время вынужденного простоя, связанного с эпидемией COVID-19, клуб и игрок решили расторгнуть контракт. Перед началом сезона 2020/21 пополнил ряды футбольного клуба «Химки» в качестве свободного агента. Зимой 2021 года Куат покинул «Химки», проведя 6 матчей в Тинькофф РПЛ.

Сборная 
3 сентября 2015 года дебютировал в составе сборной Казахстана в матче против команды Чехии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 года. 10 октября 2015 года в этом же турнире забил свой первый гол за национальную команду в ворота сборной Нидерландов. А в следующей игре 13 октября в Риге против сборной Латвии забил единственный победный гол, что помогло сборной Казахстана уйти с последнего места в группе, а сборной Турции попасть в финальную часть чемпионата Европы 2016 года во Франции напрямую с третьего места в отборочной группе. Этот гол Куата принёс ему большую популярность в Турции.

В сборной Казахстана последние годы выступал практически во всех матчах (по 5 раз в 2016 и 2017 годах).

Матчи и голы за сборную 

Итого: 54 матча / 6 голов; 12 побед, 12 ничьих, 30 поражений.

Статистика выступления

Клубная

Достижения 
 «Окжетпес»
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана (1): 2011
 Лучший молодой игрок Казахстана (1): 2011

 «Актобе»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2012

 «Астана»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2013

 «Кайрат»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2014
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Казахстана (3): 2014, 2015, 2017
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2017

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Астана-М»